John Frizzell – compositore statunitense
 Lefty Frizzell – musicista e cantautore statunitense
 Mary Frizzell – velocista canadese
 Mildred Frizzell – velocista canadese